HMS Hero può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Hero (1759) – nave di linea HMS Hero (1885)
HMS Hero (1885) – corazzata della classe Conqueror

HMS Hero (H99) – cacciatorpediniere della Classe H